McNiven ist der Familienname folgender Personen:

 Julie McNiven (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin
 Steve McNiven (* 1967), kanadischer Comicautor